Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1987 disputat al circuit de Xerès el 27 de setembre del 1987.

Classificació

Altres 
 Pole: Nelson Piquet 1' 22. 461

  Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 26. 986 (a la volta 49)

Referències 
 

Espanya
1987